Church Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Church Point (udde i Antarktis),

Australien 

 Church Point, New South Wales, förort till Sydney, Northern Beaches,

USA 

 Church Point, Louisiana, ort, Acadia Parish, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar